Невии може да се отнася за:

 Невии (gens Naevia) – плебейска фамилия от Древен Рим. Известни от фамилията:
 Гней Невий, поет и драматик през 3 век пр.н.е.
 Квинт Невий Корд Суторий Макрон (или Квинт Невий Корд Сурторий Макрон) (21 пр.н.е. – 38 г.), преториански префект 31 г. при Тиберий и Калигула
 Луций Невий Сурдин, суфектконсул 30 г.
 Луций Невий Аквилин, консул 249 г.
 Невий Балбин Аквилин, легат Karthaginis при баща си
 Луций Невий Флавий Юлиан Тертул Аквилин

 Porta Naevia, врата на Стената на Сервий на Авентин в Рим и води към Via Ardeatina
 В биологията Naevius е род при паяците.